Reprezentacja Korei Południowej U-20 w piłce nożnej – młodzieżowa reprezentacja Korei Południowej, reprezentująca kraj na młodzieżowych mistrzostwach świata i Azji. Kierowana jest przez Daehan Chukgu Hyeophoe.

Turnieje

Mistrzostwa świata U-20

Młodzieżowe Mistrzostwa Azji

Obecny skład 
Skład na kwalifikacje do Młodzieżowych Mistrzostw Azji 2010

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Zobacz też 
 Reprezentacja Korei Południowej w piłce nożnej

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona oficjalna KFA 

Korea Południowa